In Vogue — перший студійний альбом американської групи Drop Dead, Gorgeous, який був випущений 2 травня 2006 року.

Композиції 
 Dressed for Friend Requests - 2:36
 Girl, Are You on Your...? - 3:04
 E.R. - 2:26
 Well, I Never... - 2:02
 Knife vs. Face: Round 1 - 4:02
 Marietta - 2:51
 Are You Happy? - 1:36
 Fashion Your Seat Belts - 2:39
 In Vogue - 1:57
 Daniel, Where's the Boat? - 2:27
 The Show Must Go On - 3:40
 Welcome to the Gun Show - 2:46

Джерела 
 In Vogue  allmusic
 In Vogue  last.fm

Альбоми Drop Dead, Gorgeous
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2006